Hällholmen (Lule-archipel)
 Hällholmen (Kalix oost)
 Hällholmen (Kalix west)